Распу́тина — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Распутина, Анна Михайловна (1874—1908) — русская революционерка.
 Распутина, Матрёна Григорьевна (1898—1977) — дочь русского мистика Григория Распутина и Прасковьи Дубровиной.
 Распутина, Татьяна Леонидовна (Грюнзайд, Катаева; 1943—2003) — советская актриса кино, жена композитора Ильи Катаева
 Маша Распутина (род. 1964) — советская и российская певица.